Андроник Дука Палеолог () е византийски аристократ от края на XI и началото на XII – притежавал титлата севаст и служил като дука на Солун в началото на XII век.

Андроник е син на севаста Георги Палеолог и Анна Дукина, която е сестра на императрица Ирина Дукина. Роден е около 1083/118 г. и се предполага, че е втори син на двойката, кръстен на дядо си по майчина линия Андроник Дука, какъвто е обичаят по това време. Заради престижната фамилия на майката Андроник предпочитал да използва фамилията Дука, с която се споменава във всички документи.

Подобно на баща си и братята си Андроник Дука Палеолог отрано бил удостоен с почетната титла севаст, но за ранните години от живота му не се знае почти нищо. Френският изследовател Пол Готие идентифицира Андроник Дука Палеолог с логотета на секрета Андроник Дука, който по времето на Алексий I Комнин дарил на атонския манастир Ксенофонт част от имот, намиращ се в Каламария. Готие предполага, че на този пост Андроник бил назначен на мястото на Михаил Керуларий, който бил племенник на патриарх Керуларий и през 1109 г. все още бил логотет на секрета.

В сатиричния диалог „Тимарион“, датиран най-рано от XII век, се съдържа един обширен пасаж, посветен на панаира в Солун, организиран за празника на великомъченик Димитър, на който присъствал неназованият по име дука на града, за когото се твърди, че бил от най-благородно потекло: дядо му бил от най-големите имена, произлези от Голяма Фригия, който бил сред първите със своята фамиля, а бащата се прочул като военен командир, което му спечелило за съпруга жена от императорския род Дука. Според изследователите, които припознават в така описаните предци на въпросния солунски дука Никифор Палеолог, севаста Георги Палеолог и Анна Дукина, най-вероятно описаният в „Тимарион“ солунски дука е севастът Андроник Палеолог. Съмненията по въпроса се разсейват от информацията в един акт на атонския манастир Дохиар, в който е посочено, че през януари и февруари 1112 г. „дука и претор на Солун“ е бил „пансевастът севаст Андроник Дука“.

Андроник Дука Палеолог умира от сърдечен удар прекалено млад и бил положен в семейнат гробница на Палеолозите, в която по-късно били положени и родителите му. Годината на смъртта му се отнася между 1115 г. и 1118 г., когато като солунски дука вече се споменава Константин Дука. Освен това в едно слово на Мануил Стравороман, написано между 1109 и 1118 г. и адресирано до императрица Ирина Дукина по случай смъртта на брат ѝ Михаил, се споменава и за смъртта на неин племенник, роден от сестра ѝ Анна, когото Готие също е идентифициран с Андроник Палеолог. На Андроник Палеолог дворцовият поет Николай Каликъл посвещава една епитафия и четири стихотворения, в които се споменава, че след смъртта си Андроник е оставил съпругата си вдовица. Димитриос Полемис идентифицира съпругата на Андроник като дъщеря на Адриан Комнин и на византийската принцеса Зоя Дукина. Каликъл обаче не споменава никакви деца, поради което Жан-Пол Шейне и Жан-Франсоа Вание приемат, че Андроник Палеолог не е оставил свои наследници, докато Полемис е на мнение, че негов син е великият етериарх Георги Палеолог Дука Комнин, за когото по-късно е установено, че всъщност е племенник а Андроник от брат му Алексий Палеолог.

Родословие

Бележки

Източници 
 

Андроник
Византийски управители на Солун